John Hogg puede hacer referencia a:
John Hogg, futbolista británico nacido en el siglo ; o
John Hogg (1800-1869) biólogo británico.